Hudson Museum steht für:

 Hudson Museum (Rotterdam), Kunstmuseum in Rotterdam

 Hudson Museum (Maine), anthropologisches Museum in Maine